Ао может означать:

 Ао — гигантская черепаха в древнекитайской мифологии.
 Ао — народ, проживающий на северо-востоке Индии.
 Ао — тибето-бирманский язык, на котором говорит народ ао.
 Ао — китайская фамилия.
 Ао — вьетнамская одежда (платье).
 Ао — одна из двенадцати основных финалей китайского алфавита чжуинь.
 Ао — деревня в Эстонии. 
 Ао, Такахиро (род. 1984) — японский боксёр-профессионал.
 Ао Нанг — залив на побережье Таиланда, находится в 20 км от города Краби.
 Ао 奡 (:zh:寒奡) — образ силача в древнекитайской культуре, ассоциируется с судоходством (:zh:水仙尊王).

См. также 
 АО